Altes Gymnasium ist der Name folgender Schulen:

 Altes Gymnasium (Bamberg)
 Altes Gymnasium (Bremen)
 Altes Gymnasium (Flensburg)
 Altes Gymnasium Neuruppin, zeitweilig Friedrich-Wilhelm-Schule/Städtische Oberschule für Jungen/(Altsprachliches Gymnasium in Umwandlung) genannt
 Altes Gymnasium Oldenburg
 Altes Gymnasium Regensburg, siehe Vorläuferschule vom Albertus-Magnus-Gymnasium Regensburg
 Altes Gymnasium (Schwäbisch Hall)
 Altes Gymnasium in Nürnberg, siehe Melanchthon-Gymnasium Nürnberg
 Altes Gymnasium in Würzburg, siehe Wirsberg-Gymnasium
 Altes Gymnasium in Zittau, siehe Christian-Weise-Gymnasium #Altes Gymnasium
 BG/BRG Leoben Alt (BG/BRG Leoben 1 oder Altes Gymnasium Leoben), Leoben, Österreich